Występy w europejskich pucharach islandzkiego klubu piłkarskiego Knattspyrnufélag Reykjavíkur.

Wykaz spotkań pucharowych

1964−2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

Knattspyrnufélag Reykjavíkur
Reykjavíkur